Ricaudy peut faire référence à :

Patronymes  
 Louis-Alphonse de Ricaudy (1789-1856), marin français, vice-amiral.
 Emmanuel Vergès de Ricaudy (1857-1911), financier et homme de lettres français.

Toponymes  
 , plateau en Nouvelle-Calédonie.
 , en Nouvelle-Calédonie.